Connemara bezeichnet:

 Connemara, Region im Westen Irlands
 Connemara (Alberta), Ansiedlung im Foothills County, Alberta, USA
 Connemara (Schiff, 1897), britisches Passagierschiff
 Connemara (Schiff, 2007), Fährschiff von Brittany Ferries
 Connemara (Film), französischer Film von 2022
 Connemara (Whiskey), irischer Singe-Malt-Whiskey

Siehe auch:

 The Hills of Connemara
 Conamara Chaos
 Connemara-Pony